Бялек, Бартош (род. 2001) — польский футболист
 Бялек, Роберт (1915—1956) — глава Народной полиции Восточной Германии в 1948 году, бежал из ГДР в 1953 году, был похищен Штази в 1956 году и погиб при невыясненных обстоятельствах.